Sala do Trono (álbum)
 Sala do Trono (Museu Nacional)
 Sala do Trono (Palácio de Buckingham)

Desambiguação